Адмиральский — название ряда объектов:

Персоналии 

 Адмиральский, Алексей Михайлович

Географические объекты 

 Адмиральский бульвар
 Адмиральский проезд

Прочее 

 Адмиральский дворец
 Адмиральский час

См. также 

 Адмирал
 Адмиралтейство
 Адмиралтейский